Лос Аламитос има више значења:

 Лос Аламитос (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Аламитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Аламитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Аламитос (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Др. Белисарио Домингез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос, Ранчо де лос Трехо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Аламитос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Аламитос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Аламитос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Аламитос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Аламитос, Ел Чакуал (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Аламитос (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Аламитос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Аламитос (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Аламитос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Аламитос (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Аламитос (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Аламитос (Ел Платеадо де Хоакин Амаро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Аламитос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику